Екатери́на Миха́йловна Ша́рмина (в девичестве — Мартынова) (6 августа 1986, Брянск) — российская легкоатлетка, Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
В 2005 году Екатерина стала серебряным призёром чемпионата Европы среди юниоров. На чемпионате Европы в помещении в 2011 году она выиграла бронзу на дистанции 1500 метров, а на чемпионате мира не смогла пройти в финал. В том же году Мартынова принимала участие в командном чемпионате Европы и стала 2-й.

На Олимпиаде в Лондоне Екатерина участвовала в беге на 1500 метров, но не смогла выйти в полуфинал.

Чемпионка казанской Универсиады.

С сентября 2015 года является спортсменкой Центра спортивной подготовки Брянской области.

Личная жизнь 
Замужем за легкоатлетом Евгением Шарминым.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Приказ "О присвоении почетного спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"

Бегуны на средние дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Брянской области